Дми́трий Евге́ньевич Мо́ня (10 сентября 1988 года, Москва) — российский хоккеист, нападающий.

Карьера 
На коньках с трех лет. Первое время занимался фигурным катанием, после чего пошёл в хоккей. Занимался в школе «Крылья Советов», затем оказался в школе «Созвездие», где был лучшим бомбардиром. Вместе с двумя товарищами по команде в 13-летнем возрасте перешёл в ЦСКА.

Профессиональную карьеру начал в 2007 году в составе ЦСКА, выступая до этого за его фарм-клуб. Следующий сезон начал в составе клуба Высшей лиги «Белгород», а затем таки получил шанс дебютировать в Континентальной хоккейной лиге. В дебютном сезоне в КХЛ провёл 28 матчей, набрал 5 (2+3) очков. В следующем году был отдан в аренду воскресенскому «Химику», однако, проведя в его составе лишь один матч, вернулся в ЦСКА.

За два последующих сезона набрал 24 (12+12) очка в 92 матчах, после чего руководство клуба приняло решение продлить соглашение ещё на два года. Хоккеиста преследовали травмы. Перед сезоном 2012/13 Моня получил тяжелую травму ноги, полностью восстановился только к концу регулярного чемпионата и в первом же матче серии плей-офф вновь оказался травмирован. На этом закончились его выступления за ЦСКА. Моня подписал двухлетнее соглашение с ХК «Сибирь» (Новосибирск). В конце сентября 2015 года получил травму верхней части тела. 20 января 2016 «Сибирь» расторгла контракт. Обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона 2014/2015. 30 января 2016 подписал контракт с клубом «Динамо» Пардубице.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 20 января 2016 года

Личная жизнь 
Женат. Есть сын Марк.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК ЦСКА(Москва)

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Белгород»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Югра»